El Palacio del Obispo puede hacer referencia a:

 Palacio del Obispo, en Galveston;
 Palacio del obispo Vellosillo, en Ayllón;
 Palacio del Obispo, en Molina de Aragón.